Ricciarelli – tipici pasticcini natalizi senesi
Ricciarelli – stile di disegno a china usato dal pittore e disegnatore Antonio Ballero negli anni venti e dal disegnatore e pittore Claudio Medaglia negli anni sessanta.

Persone 

Katia Ricciarelli – una cantante lirica soprano italiana
Daniele Ricciarelli – meglio noto come Daniele da Volterra o il Braghettone, fu un pittore e scultore manierista italiano
 Claudio Ricciarelli